— японская аниме-студия. Основана продюсером Хаято Канэко в 2007 году. Главный офис расположен в Токио. Ключевой фигурой в компании является режиссёр Син Онума, бывший ассистент Симбо Акиюки.

В 2012 году была основана подконтрольная Silver Link студия CONNECT. В 2020 году Silver Link вновь поглотила её, став правопреемником.

Работы

Телевизионные сериалы

OVA/ONA 
 Baka to Test to Shōkanjū: Matsuri (2011)
 Kyo no Asuka Show (2012)
 Otome wa Boku ni Koishiteru: Futari no Elder (2012)
 Bonjour Sweet Love Patisserie (2014)
 Strike Witches: Operation Victory Arrow (2014)
 Alice in Borderland (2014)
 Strike the Blood: Valkyria no Ōkoku-hen (2015)
 Tanaka-kun is Always Listless (2016)
 Strike the Blood II (2016)

Совместные работы

Сериалы 
2008
 Majin Tantei Nougami Neuro
 Neo Angelique Abyss
 Itazura na Kiss
 Nijuu Mensou no Musume
 Antique Bakery
 Koihime Musou
 Ef: A Tale of Melodies
2009
 Kurokami
 Bakemonogatari
 Yumeiro Patissiere
 Nyan Koi!
2010
 Arakawa Under the Bridge
 Toaru Majutsu no Index II
2011
 Oniichan no Koto Nanka Zenzen Suki Janain Dakara ne!!
 Aria the Scarlet Ammo
 Sket Dance
 Usagi Drop
 Mawaru-Penguindrum
 Kimi to Boku
2012
 Brave 10
 Shakugan no Shana Final
 Medaka Box
 Kimi to Boku 2
 Waiting in the Summer
2013
 Strike the Blood
2014 
 Girlfriend (Kari)
 Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! OVA
2015
 Yuri Kuma Arashi
 Chaos Dragon: Sekiryuu Seneki
 Non Non Biyori Repeat
 Fate/kaleid liner Prisma Illya Zwei Herz
 Shomin Sample
 Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai
 Rakudai Kishi no Cavalry

OVA 
 Shakugan no Shana S (2010)
 Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! OVA (2014)
 Imawa no Kuni no Alice (2014–2015)

Примечания

Ссылки 
  
 

 
Аниме-студии